Технический строительный университет Бухареста () — один из румынских университетов, находящихся в столице страны — Бухаресте.

История 
С 1864 года в Румынии действовало учебное заведение Школа мостов, дорог, шахт и архитектуры (), которая в 1867 года стала называться Школой мостов, дорог и шахт (). Когда в 1921 году эта школа была преобразована в Политехническую школу Бухареста (), то для подготовки в нём инженеров-строителей было образовано отделение строительства, именуемое с 1938 года факультетом строительства (строительный факультет). В 1948 году, в результате реформы в системе образования Румынии, факультет строительства отделился от Политехнический школы Бухареста и был преобразован в учреждение высшего образования, названное Институт строительства в Бухаресте (). Начиная с 1994/1995 учебного года вуз носит имя, которое существует по настоящее время — Технический строительный университет Бухареста ().

По состоянию на 2016 год в университете обучается более 6000 студентов на семи факультетах:
 Факультет гражданского промышленного и сельскохозяйственного строительства
 Факультет железнодорожных путей, автомобильных дорог и мостов
 Факультет строительных установок
 Факультет технологического оборудования
 Факультет геодезии
 Факультет гидротехники
 Факультет иностранных языков

Профессорско-преподавательский состав университета насчитывает 440 членов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Universitatea Tehnică de Construcții București 
 Universitatea Tehnică de Construcții București a lansat oferta pentru admiterea în anul universitar 2015-2016 

Университеты Румынии
Университеты Бухареста